Leidl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Leidl (1900–1976), deutscher Maler, Grafiker und Karikaturist
 August Leidl (1933–1994), Kirchenhistoriker
 Bettina Leidl (* 1962), österreichische Kulturmanagerin und Museumsleiterin
 Hermann Leidl (1871–1962), österreichischer Generalmajor
 Julian Leidl (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Karl von Leidl (1820–1895), österreichischer Generalmajor

Siehe auch:
 Leidel